Das Literarische Zentrum Gießen e.V. (LZG) ist ein gemeinnütziger Verein zur Pflege und Förderung der literarischen Tradition und Kultur der Universitätsstadt Gießen und ihrer Region. Er wurde im November 2009 unter dem Vorsitz von Sascha Feuchert gegründet und hat seinen Sitz im Gebäude des KiZ – Kultur im Zentrum (Kongresszentrum). Aktuell hat der Verein rund 260 Mitglieder. 
Geschäftsführerin ist Janine Clemens, die diese Stelle im März 2020 von Anna-Lena Heid (jetzt Verlag Kiepenheuer & Witsch) übernommen hat. 

2016 wurden das Literarische Zentrum Gießen und Sascha Feuchert mit dem Hessischen Literaturlöwen ausgezeichnet.

Ziele und Schwerpunkte  
Das LZG verfolgt das Ziel, das literarische Leben der Stadt und des Kreises Gießen durch Lesungen, Ausstellungen, Festivals, Schauspielen, Führungen und Vorträge zu fördern und mit weiteren Impulsen zu versehen. Hier gilt es, die bestehenden Instanzen der Literaturvermittlung (Schulen, Buchhandel, Universität, Stadttheater, Bibliotheken) durch gemeinsame Programme und neue Veranstaltungsformate zu vernetzen und in ihren literarischen Bemühungen zu unterstützen. Das Zusammenwachsen von  Stadt Gießen und der Justus-Liebig-Universität auf dem Feld der Literatur ist dabei ein wichtiges Ziel des Vereins. Zentrales Anliegen ist zudem ein niedrigschwelliger Zugang zur literarischen Kultur, der vor allem durch die zahlreichen Kooperationen und die Vernetzung städtischer und universitärer Einrichtungen unterstützt wird.

Als literaturvermittelnde Institution hat sich das LZG vier Schwerpunkte gesetzt: Gegenwartsliteratur, Literaturgeschichte, Kinder- und Jugendliteratur sowie Lese- und Literaturförderung.

Programm  
Das Programm des Literarischen Zentrums ist vielseitig und orientiert sich eng an den genannten Schwerpunkten. 
Neben klassischen Lesungen zur deutschsprachigen und internationalen Gegenwartsliteratur entwickelt das LZG auch stetig neue Lesungsformate. Beispielhaft  ist die  Veranstaltungsreihe Club der jungen Dichter, bei der junge Talente der deutschen Literaturszene ihre Texte präsentieren.

Seit seiner Gründung hat das LZG immer wieder national und international bekannte Autoren eingeladen, darunter Lukas Bärfuss, Can Dündar, Navid Kermani, Emine Sevgi Özdamar, Herta Müller, Ilja Trojanow, Feridun Zaimoglu. 
Darüber hinaus fungiert der Verein auch als Gastgeber für  Autoren mit unmittelbarem Bezug zur Region  um Gießen. Zu nennen sind zum Beispiel der aus Biedenkopf stammende Autor Stephan Thome, Krimi-Autor Jan Seghers und Bestsellerautor Thomas Hettche, der in Gießen die Schule besuchte.
Aufgrund der  literarischen Tradition der Stadt Gießen und ihrem Umland wurden  Führungen, Vorträge und Lesungen angeboten, die sich Autoren mit Gießen-Bezug – etwa Alfred Bock, Georg Büchner oder Peter Kurzeck – widmeten.

Zum Programm zählen zudem regelmäßige literarische Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, um diese auch außerhalb der Schule zu erreichen und sie auf kreative Weise für das Medium Buch und die Literatur zu begeistern. Dazu gehört auch, dass junge Menschen möglichst früh an das Lesen und Schreiben herangeführt werden. Als Erfolgsprojekt sind die Gießener Bilderbuchtage zu nennen, die 2011 mit dem Hessischen Leseförderpreis ausgezeichnet wurden, und als deren Mitveranstalter das LZG jedes Jahr rund 2000 junge Zuhörer und Vorleser erreicht. 
Mit dem Projekt Weltenentdecker. Mit Begeisterung lesen – von Anfang an! setzte sich das Literarische Zentrum 2017 und 2018 zum Ziel, den Umgang mit Literatur in den Gießener Grundschulen und Kindergärten auszubauen und die Lesebegeisterung bei jungen  Lesern nachhaltig zu fördern. Unterstützt wurde das Programm von der Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten (ALG) sowie dem  Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst.

Ausbildungsangebote 
Die  Zusammenarbeit mit der  Justus-Liebig-Universität spiegelt sich auch in den Ausbildungsangeboten des Literarischen Zentrums Gießen wider. So konnten  60 Studierende des Fachbereichs 05 (Sprache-Literatur-Kultur) ein dreimonatiges, studienbegleitendes Praktikum absolvieren und Erfahrungen in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Event- und Contentmangements sowie Programmgestaltung und -mitarbeit sammeln.

Seit 2013 bietet das LZG zudem die Möglichkeit, ein im Literaturbetrieb  anerkanntes, studienbegleitendes und vom Fachbereich 05 finanziertes Volontariat zu absolvieren. Dieses Praxisangebot, das 2018 um eine zweite Volontariatsstelle erweitert werden konnte, zielt nicht nur auf die Förderung und Vertiefung der genannten Kompetenzen, sondern will Studienabsolventen durch die  Möglichkeit, sich bereits während des Studiums zu orientieren und gezielt zu profilieren, den direkten Sprung in die Arbeitswelt ermöglichen.

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Literarische Organisation (Deutschland)
Verein (Gießen)
Gegründet 2009